Мужская национальная сборная России по кёрлингу — представляет Россию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга России (ФКР).

История 
Федерация кёрлинга России была основана в 1991 году. В апреле 1992 она вступила во Всемирную и Европейскую федерации кёрлинга. В 1992 году сформирована мужская сборная России, в том же году принявшая участие в чемпионате Европы, прошедшем в шотландском Перте. В первом своём матче, состоявшемся 7 декабря, российские кёрлингисты выиграли у сборной Венгрии со счётом 16:5. В остальных четырёх матчах своей предварительной группы дивизиона «В» (второго по значимости) россияне проиграли и заняли итоговое 13-е место из 19 участвовавших сборных. В дебютных соревнованиях в составе российской сборной под руководством тренера Юрия Шулико играли Игорь Минин (скип), сам Юрий Шулико, Денис Антоник и Алексей Христолюбов. В последующие годы российская национальная команда неизменно была среди участников европейских чемпионатов, но результаты показывала весьма скромные. Лишь в 1999 году сборная дебютировала в дивизионе «А», но затем вновь вернулась во второй эшелон европейского континентального кёрлинга. В последующие 12 лет российские кёрлингисты лишь трижды играли в компании сильнейших европейских сборных — в 2004, 2005 и 2010 годах.

Первый локальный успех пришёл к сборной России в 2012 году, когда команда на чемпионате Европы заняла высокое 5-е место, выиграв тем самым путёвку на чемпионат мира 2013. В марте 2013 российская национальная команда дебютировала на мировом первенстве и заняла итоговое 10-е место среди 12 участников.

В феврале 2014 года состоялся олимпийский дебют сборной на сочинских играх зимней Олимпиады. В турнире по кёрлингу национальная команда России заняла 7-е место на предварительной стадии при трёх победах и шести поражениях.

На чемпионате Европы 2016 в Шотландии сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф, заняв на предварительном этапе 4-е место. И всё же выиграть медали российским кёрлингистам не удалось. В полуфинале они проиграли шведам 5:8, а в матче за 3-е место — швейцарцам 6:8.

В декабре 2017 года в чешском Пльзене с участием сборной России прошёл олимпийский квалификационный турнир, на котором разыгрывались три путёвки на зимнюю Олимпиаду-2018. Российские кёрлингисты одержали 4 победы и трижды проиграли, заняв итоговое 4-е место, что не дало им возможности участия в олимпийском турнире.

Состав 
Сборная России в сезоне 2018-2019

 Главный тренер — Александр Козырев.

Результаты выступлений 
По состоянию на апрель 2019 года на счету мужской сборной России 325 официальных матчей, проведённый в соревнованиях под эгидой Всемирной федерации кёрлинга и Европейской федерации кёрлинга в рамках Олимпийских игр (в том числе отборочного турнира), чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Из них выиграно 144, проиграно 181.

Олимпийские игры 

В олимпийских турнирах 1924—2010 и 2018 года сборная России участия не принимала.

Олимпийский отборочный турнир

Чемпионаты мира 

До 2012 в чемпионатах мира сборная России участия не принимала.

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1992—1998, 2000—2003, 2006—2009, 2011 и 2021 сборная России выступала в дивизионе «В». В колонке Места указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Соперники 
В рамках официальных турниров сборная России встречалась с национальными командами 37 стран.

Игроки 
Всего в составе сборной России в официальных турнирах, проведённых в период с декабря 1992 по апрель 2019 года под эгидой WCF и ECF, выступало 38 кёрлингистов.

 Цветом выделены игроки сборной России, выступавшие за неё в сезоне 2018—2019.

Скипы 
Игорь Минин (1992—1995), Александр Колесников (1996), Алексей Целоусов (1997—2000, 2002, 2011, 2016), Александр Кириков (2001, 2003—2007), Андрей Дроздов (2008—2010, 2012—2014), Евгений Архипов (2014—2015), Алексей Стукальский (2015, 2017), Алексей Тимофеев (2016, 2017, 2018), Михаил Васьков (2018), Сергей Глухов (2019—).

Тренеры 
 1992—1996, 1999, 2000, 2011 — Юрий Шулико
 2001, 2005—2010 — Юрий Андрианов
 2002—2004 — Александр Колесников
 2012—2016 — Василий Гудин
 с 2016 — Александр Козырев

Примечания

См. также 
 Женская сборная России по кёрлингу
 Смешанная сборная России по кёрлингу
 Смешанная парная сборная России по кёрлингу
 Сборная России по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Мужская сборная России на сайте Федерации кёрлинга России
 Мужская сборная России на сайте «Кёрлинг в России»
 Сайт результатов и статистики WCF

Россия
Кёрлинг в России
Кёрлинг